Имантс Кренбергс (; 30 мая 1930 — 26 декабря 2005) — советский и латвийский актёр, режиссёр театра и кино.

Биография 
Родился 30 мая 1930 года в Даугавпилсе. В 1949 году окончил 1-ю городскую Рижскую гимназию, в 1953 году — режиссёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, в 1964 году — Высшие режиссёрские курсы в Москве.

Работал режиссёром Лиепайского театра, ставил пьесы Альфреда Вильнера и Хайнца Рейхерта, инсценировку романа Александра Дюма-сына. (1953—1959), затем Рижский ТЮЗ, на сцене которого Имантс Кренбергс ставил пьесы Сергея Михалкова, Марка Твена, Зигмунда Скуиня.

С 1964 на Рижской киностудии — режиссёр документальных и игровых фильмов, писал сценарии, исполнял небольшие роли в фильмах своих коллег. Сыграл на сцене Нового Рижского театра, в пьесе «Ребёнок Розмари», по одноимённому роману Айры Левин.

Член Союза театральных деятелей (с 1950) и Союза кинематографистов (с 1979). Стипендиат Государственного фонда культуры (2001).

Фильмография

Актёрские работы 
 1966 — В 26-го не стрелять
 1971 — Отзвуки прошлого — Горст
  — Свидание на Млечном пути — немец
 1991 — Депрессия — эпизод

Режиссёрские и сценарные работы 
 1969 — Лучи в стекле — режиссёр
 1971 — Ель во ржи — режиссёр
 1973 — Ключи от города — режиссёр
 1976 — В тени меча — режиссёр, автор сценария
 1977 — Паруса — режиссёр
 1983 — Краткое наставление в любви — режиссёр, автор сценария
 1986 — Коронный номер — режиссёр
 1991 — В петле — режиссёр

Примечания

Ссылки 
 Биография Имантса Кренбергса на сайте kino-teatr.ru

Выпускники Первой государственной гимназии
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Новый Рижский театр
Персоналии:Рижская киностудия
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР